Джей Сти́ллсон Джу́да (; 7 июля 1911, Левенуэрт, Вашингтон — 9 октября 2000, Беркли, Калифорния) — американский историк религии, библиотековед и библиограф; профессор истории религии в Тихоокеанской школе религии и в Аспирантском богословском союзе (1969—1976), заслуженный профессор в отставке (1976). Известен как автор монографий The History and Philosophy of the Metaphysical Movements in America (1967) и Hare Krishna and the Counterculture (1974).

Биография 
Джей Стиллсон Джуда родился 11 июля 1911 года в небольшом городке Левенуэрт, штат Вашингтон. В 1934 году окончил Вашингтонский университет, где получил степень бакалавра по философии и востоковедению. В 1940—1941 годах (а затем в 1966—1969 годах) учился в аспирантуре Калифорнийского университета в Беркли. В 1941 году получил в том же университете сертификат библиотекаря. Выучив японский язык, в 1945—1946 годах работал переводчиком с японского языка в Пятом флоте ВМС США. В 1956 году Чепменский университет присудил Джуде почётную степень доктора словесности.

В 1941—1969 годах Джуда был библиотекарем в Тихоокеанской школе религии в Беркли, где выступил редактором-составителем «Индекса периодической религиозной литературы 1949—1952 годов». В конце 1960-х годов под руководством Джуды, семь отдельных семинарских библиотечных коллекций были интегрированы в библиотеку Аспирантского богословского союза, ставшую одной из крупнейших теологических библиотек мира. В 1969—1976 годах Джуда был руководителем этой библиотеки. В 1969—1976 годах Джуда занимал должность профессора истории религии в Аспирантском богословском союзе. В 1976 году ушёл на пенсию, став заслуженным профессором в отставке.

В 1958 году Джуда взял интервью у Л. Рона Хаббарда, в котором создатель дианетики и саентологии рассказал о развитии своих идей. В 1964 году написал работу про свидетелей Иеговы, а в 1967 году — монографию «The History and Philosophy of the Metaphysical Movements in America».

Джуда неоднократно встречался с основателем Международного общества сознания Кришны Бхактиведантой Свами Прабхупадой (1896—1977) и стал первым в мире учёным, выпустившим монографию о кришнаитах («Hare Krishna and the Counterculture», 1974).

В 1980 году Джуда принял участие в проходившем на Багамских Островах научном семинаре, посвящённом исследованию образа жизни членов Церкви объединения. Это было первое мероприятие такого рода: в семинаре приняли участие священнослужители и семинаристы Церкви объединения и учёные, занимавшиеся исследованием этого нового религиозного движения. На семинаре, в частности, обсуждалось, как богословские представления мунитов влияли на их повседневную жизнь и поведение. Джуда выступил в завершении формальной части семинара. Его презентация была посвящена теме социального значения Церкви объединения и других НРД в Америке, переживающей период быстрых культурных изменений.

В конце 1970-х — начале 1980-х гг. работал над монографией The Moonies: Conversion or Coercion, которая так никогда и не была опубликована.

Избранная библиография

Монографии

Статьи и доклады

Рецензии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте Виргинского университета.
 Guide to the J. Stillson Judah: Japanese Camp Books Collection
 Беседа Д. Стиллсона Джуды с Роном Хаббардом (1958)

Историки США
Богословы США
Исследователи новых религиозных движений
Религиоведы США
Почётные доктора университетов США
Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Исследователи Международного общества сознания Кришны